Něrpa je označení některých druhů tuleňů v ruštině:

 tuleň bajkalský
 tuleň kaspický
 tuleň kroužkovaný